Yolande de Montferrat est le nom porté par plusieurs princesses des familles des souverains de Montferrat : 

 Yolande de Montferrat (1274-1317), fille de [[Guillaume VII de Montferrat|Guillaume VII le Grand]] (ca 1243-1292), marquis de Montferrat, épouse de l'empereur byzantin Andronic II Paléologue (1259-1332), étant rebaptisée Irène, et assura, après la mort, en 1305, de son frère le marquis Jean I le Juste (1277-1305), la régence du marquisat jusqu'à la montée sur le trône, en 1306, de son fils Théodore I de Montferrat (1291-1338) ;
 Yolande de Montferrat (1318-1342), fille de Théodore I de Montferrat (1291-1338), marquis de Montferrat, épouse du comte Aymon de Savoie (1291-1343).Liste non exhaustive''